

Жінки 
 Дронова Вікторія Леонідівна — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Чоловіки 
 Дронов Богдан Миколайович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни. Герой України (3 травня 2022).
 Дронов Володимир Миколайович (* 1948) — радянський та російський офіцер Герой Росії.
 Дронов Георгій Олександрович (* 1971) — російський актор театру та кіно, режисер.
 Дронов Ілля Гаврилович (1900—1975) — повний кавалер ордена Слави.
 Дронов Микита Дорофійович (1900—1961) — підполковник РА, Герой Радянського Союзу.
 Дронов Олександр Суренович (* 1946) — радянський та російський шахіст.
 Дронов Олексій Іванович (* 1959) — доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2009).
 Дронов Сергій Анатолійович (1997—2018) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дронов Сергій Володимирович (* 1962) — російський воєначальник. Командувач військово-повітряних сил — заступник головнокомандувача Повітряно-космічними силами Російської Федерації з 2019 року.

Примітки